Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Melbourne Summer Set II 2022 des Damentennis. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 3. und 4. Januar 2022 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2022
Tennisturnier in Melbourne